Lokev ima več pomenov:
lokev ali kal je plitva kotanja, kjer se zbira voda (deževnica)

 Naselje
Lokev (tudi Lokev na Krasu) je naselje v občini Sežana tik ob italijanski meji

Glej tudi 
Lokve - naselje v občini Črnomelj
Lokve - naselje v občini Nova Gorica
Lokve pri Dobrniču - naselje v občini Trebnje